55-я стрелковая бригада:
 55-я стрелковая бригада (1-го формирования) — воинская часть РККА СССР (Западный фронт: 26.11.1941-21.04.1942).
 55-я стрелковая бригада (2-го формирования) — воинская часть РККА СССР (Ленинградский фронт: 11.08.1942-04.09.1943).